Vlaho Kabužić /Blaž Kaboga; lat.: Blasius Caboga, tal.: Biagio Caboga/ (Dubrovnik, 27. prosinca 1698. - Dubrovnik, 1750.), hrvatski plemić, pripadnik dubrovačke vlastelinske obitelji Kabužić.

Bio je diplomat, obavljavši službene državne poslove za Dubrovačku Republiku u inozemstvu. Zabilježeno je da je 1750. godine bio poklisar harača, diplomatski izaslanik koji je nosio godišnji danak (tribut, harač) turskom sultanu u Carigrad.

Obitelj 

Rođen je u obitelji Bernarda Kabužića (1671. – 1753.) i njegove supruge Marije rođ. Božidarević (1674. – 1757.) te imao nekoliko braće i sestara. Brat mu Marin bio je u razdoblju 1763. – 1764. i 1782. – 1783. slanski knez. Oženio se Katarinom rođ. Gundulić (1709. – 1749.), kćerju Dživa Šiškova Gundulića i praunukom Ivana Gundulića, najvećeg hrvatskog baroknog pjesnika. Imao je mnogobrojnu obitelj, među kojima sinove Bernarda (1739. – 1814.) i Ivana (1743. – 1826.), poznate austrofile i slobodne zidare, koji su bili utjecajni u politici Dubrovačke Republike i vršili niz javnih dužnosti. Njegovi unuci, Ivanovi sinovi Vlaho Filip (traditur) (1774. – 1854.) i Bernard (Brno) (1785. – 1855.) stekli su austrijski plemićki naslov grofa.

Dio obiteljskog stabla Kabužića od 17. do 19. stoljeća

Vidi još 

 Kabužići
 Dubrovačko plemstvo
 Dubrovačka Republika

Vanjske poveznice 

 Vlaho, sin Bernardov, u članku o Kabužićima u Hrvatskom biografskom leksikonu LZMK
 Vlaho Bernardov – jedan od vlasnika ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj
 Vlahovi sinovi među najistaknutijim pripadnicima roda Kabužića 
 Vlaho Kabužić – dubrovački diplomat
 Vlaho među pripadnicima obitelji Kabužić u knjizi La storia di Ragusa L. Ferrettija i G. Gelcicha

Životopisi, Dubrovnik
Dubrovačka Republika
Vlaho